Rottach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Große Rottach – siehe unten→ Rottach (Iller, Kempten)
 Kleine Rottach – siehe unten→ Rottach (Iller, Kempten)
 Rottach (Tegernsee), südöstlicher Zufluss des Tegernsees in Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Rottach (Iller) – zwei direkte und zwei indirekte Zuflüsse der Iller in Bayern; flussabwärts:
 Rottach (Iller, Rettenberg), rechter Zufluss nach Rottach, Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern; durchfließt den Rottachsee
 Rottach (Iller, Kempten), linker Zufluss bei Lotterberg, kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu);mit folgenden zwei Oberläufen bis Ahegg, Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern:
 Große Rottach, rechter Hauptstrang-Oberlauf
 Kleine Rottach, linker Nebenstrang-Oberlauf
 Rottach (Isar), linker Zufluss der Isar nahe der Rottachmühle, Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern; mit Abschnittsnamen Kleiner am Ober- und Großer Rothbach am Unterlauf

Orte und Ortsteile:
 Rottach-Egern (früher Rottach), Gemeinde im Landkreis Miesbach, Bayern
 Rottach (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Regierungsbezirk Schwaben, Bayern 
 Rottach (Rettenberg), Pfarrdorf der Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Rottachmühle
 Rottachbrücke
 Rotach